Panganiban steht für:

 Panganiban (Catanduanes), philippinische Stadtgemeinde
 den philippinischen Namen der chinesischen Insel Meiji Jiao.

Panganiban ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Panganiban (* 1939), philippinischer Politiker
 Dominic Panganiban (* 1990), filipino-kanadischer YouTuber und Animator